4 miejscowości w Polsce: 
 Minkowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Mełgiew 
 Minkowice – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa

Stacja kolejowa:
 Minkowice – stacja kolejowa we wsi w województwie lubelskim

Zobacz też: Minkowice Oławskie, Minkowice-Kolonia